Distrikt Chuquibamba (spanisch Distrito de Chuquibamba) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Chuquibamba (Chachapoyas), in der Provinz Chachapoyas (Region Amazonas)
 Distrikt Chuquibamba (Condesuyos), in der Provinz Condesuyos (Region Arequipa)